2 miejscowości w Polsce;
 Czerkiesy – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Czerkiesy – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów